Příjmení Krupka nosí více významných osobností:

 Edward Krupka (1851–1918) – rakouský politik polské národnosti z Haliče
 Hana Krupková (1921–1997) - odbojářka, podporovatelka výsadku Silver A, manželka Václava Krupky
 Jaroslav Krupka – rozcestník
 Ludvík Krupka (1863–1947) – český a československý právník a politik
 Marie Inviolata Krupková (1928–2005) – česká řeholnice
 Martin Krupka (1723–1778) – český barokní sochař
 Václav Krupka (1914–1994) – voják z povolání a odbojář, manžel Hany Krupkové
 Zdeněk Krupka (* 1962) – český fotbalista, obránce

Externí odkazy